

Patronyme 

 Adelsteen Normann (1848-1918), peintre norvégien
Anna Normann (1984-), tireuse sportive suédoise
 Arnold Christian Normann (1904-1978), homme politique danois
 Karl von Normann-Ehrenfels (1784-1822), militaire allemand
 Mathias Normann (1996-), footballeur international norvégien

Édifice 
 Le palais Normann, bâtiment situé à Osijek, en Croatie.

Homonymie de patronyme danois